Rue Cuvier à Lyon ;
 Rue Cuvier à Paris.